Horvátország
Kozarica, falu Mljet községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
Kozarica falu Vladimirci községben, a Macsvai körzetben